Ел Уверо има више значења:

 Ел Уверо (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уверо (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Уверо (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уверо (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику